Istočni Mostar može značiti:

 Istočni Mostar (dio grada), stari dio grada Mostara, na lijevoj obali Neretve, u ratu u BiH pod kontrolom Armije BiH
 Istočni Mostar (općina u RS), općina u Republici Srpskoj, sa sjedištem u mjestu Zijemlje, istočno od Mostara.